Orania – dawne księstwo w północno-zachodniej Europie
 Wolne Państwo Orania – dawne państwo burskie w południowej Afryce
 Wolne Państwo (dawniej Wolne Państwo Orania) – prowincja Południowej Afryki
 Orania – rodzaj roślin z rzędu arekowców
 Orania – rodzaj zwierząt z rzędu rozkolcowatych
 Orania – prywatne miasto w Południowej Afryce
 Jane Haddam (właśc. Orania Papazoglou) – południowoafrykańska pisarka